DOAG steht für:
 Deutsche Oracle-Anwendergruppe
 Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft
 DOAG Dienstleistungen GmbH
 DOAG Holding AG

DOAG